Palmeirense – abitanti di Palmeira (Paraná)
Palmeirense – abitanti di Palmeira (Santa Catarina)
Palmeirense – abitanti di Palmeira d'Oeste
Palmeirense – abitanti di Palmeira das Missões
Palmeirense – abitanti di Palmeira dos Índios
Palmeirense – abitanti di Palmeirais
Palmeirense – abitanti di Palmeiras (Bahia)
Palmeirense – abitanti di Palmeiras de Goiás
Palmeirense – abitanti di Santa Cruz das Palmeiras